ТНЧ — многозначная аббревиатура:
 ТНЧ — токи надтональной частоты
 ТНЧ — Теория нравственных чувств (Адама Смита)

См. также 
  — аббревиатура латиницей